Kyrylo Sydorenko – calciatore ucraino
 Natalija Sydorenko, nota come Natalija Tobias – mezzofondista e siepista ucraina
 Oleksandr Sydorenko – ex nuotatore sovietico
 Volodymyr Sydorenko – ex pugile ucraino